Die Königsscharbe (Phalacrocorax albiventer), auch als Königskormoran bezeichnet, ist ein sehr großer Vertreter der Familie der Kormorane. Sie erreicht eine Körperlänge von 69 bis 74 cm und hat eine Flügelspannbreite von 102 cm. Sie ähnelt der Blauaugenscharbe im Federkleid und unterscheidet sich im Wesentlichen dadurch, dass bei ihr das glänzend-schwarze Gefieder an den Kopfseiten bis herunter auf die Kopfwangen und unter die Schnabellinie reicht.

Sie brütet auf den Falklandinseln und an der östlichen Küste Patagoniens sowie auf der antarktischen Halbinsel. Sie baut ihre Nester aus Seetang und Federn und bildet mit einigen Dutzend anderer Paare Kolonien.

Weblinks 

Konigsscharbe